Аранча Санчес Вікаріо і Іріна Спирля були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Спирля, яка виступала в парі з Джиджі Фернандес.

Фернандес і Спирля програли у чвертьфіналі парі Ніколь Арендт і Манон Боллеграф.

Арендт і Боллеграф виграли титул, перемігши у фіналі пару Кончіта Мартінес і Патрісія Тарабіні з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Italian Open 1997 Women's Doubles Draw

Жінки, парний розряд
Парний розряд